Schroer ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Schroer (* 1933), deutscher mathematischer Physiker
 Henry Schroer (1948–2013), neuseeländischer Dresseur
 Herbert Schroer (1928–2015), deutscher Fußballspieler
 Hermann Schroer (1900–1958), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jakob Schroer (1879–1953), deutscher Unternehmer, Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Markus Schroer (* 1964), deutscher Soziologe
 Marlies Schroer (1926–2023), deutsche Eiskunstläuferin
 Max Schroer (* 1892), deutscher Maler und Schriftkünstler
 Oliver Schroer (1956–2008), kanadischer Fiddlespieler und Komponist
 Peter Schroer (* 1943), niedersächsischer Verwaltungsbeamter
 Silvia Schroer (* 1958), deutsche Theologin
 Tobias Gottfried Schroer (1791–1850), deutscher Literaturwissenschaftler in Preßburg (Professor am Evangelischen Lyzeum)
 Werner Schroer (1918–1985), deutscher Luftwaffenoffizier
 Wilhelm Schroer (1835–1911), deutscher Brauereibesitzer und Malzfabrikant

Siehe auch:
 Schrör, Schröer, Ch. Schroer
 Schröder